Virgin Group, een Britse holdingmaatschappij, in het bezit van en opgericht door de excentrieke miljardair Richard Branson
 Virgin (Utah), een plaats in Utah
 Maagd (geneeskunde), Engelse benaming voor een persoon die nog geen geslachtsgemeenschap heeft gehad
 Virgin Records, een Brits platenlabel
 Virgin (film uit 2002), een film van David Robert Mitchell uit 2002
 Virgin America, een luchtvaartmaatschappij, onderdeel van de Virgin Group.